Lewin steht für:
 Lewin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 3-Phasen-Modell von Lewin, Modell für soziale Veränderungen

Lewin ist der Name folgender Orte:
 Lewin Brzeski, Stadt in Polen
 Lewin Kłodzki, Dorf in Polen
 Lewin, deutscher Name von Levín, Minderstadt im Okres Litoměřice, Tschechien
 Lewin, deutscher Name für Levín (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr, Okres Beroun, Tschechien
 Lewin, deutscher Name für Levín (Olešnice), Ortsteil von Olešnice, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Neulewin, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Siehe auch:
 Lewina
 Levin